Щуково — название населённых пунктов:

Россия 
 Щуково — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Щуково — деревня в Слободском районе Кировской области.